Ove Høegh-Guldberg er navnet på flere personer:

 Ove Høegh-Guldberg (1731-1808) – dansk gehejmeråd og stiftamtmand
 Ove Emmerich Høegh-Guldberg (1798-1843) – dansk højesteretssagfører
 Ove Christopher Høegh-Guldberg (1805-1869) – dansk læge og etatsråd
 Ove Høegh-Guldberg (politimester) (1874-1933) – dansk politimester (Ove Hahn Høegh-Guldberg)
 Ove Høegh-Guldberg (modstandsmand) (1905-1987) – dansk læge og modstandsmand
 Ove Hoegh-Guldberg (født 1959) – australsk biolog

Se også:
 Ove Guldberg (1918-2008) – dansk politiker og minister
 Ove Høegh-Guldberg Hoff (ingeniør) (1905-1972) – dansk civilingeniør og professor
 Ove Høegh-Guldberg Hoff (officer) (født 1942) – dansk officer